Kuplenik steht für:

 Kuplenik (Einheit), ein altes Hohlmaß 
 Peter Kuplenik (auch: Peter Kupljenik), slowenischer protestantischer Geistlicher († 1595)
 Kupljenik, Ort in Slowenien